Trögelsberg ist ein geographischer Name:

 Trögelsberg (Bühlerzell), Weiler im Ortsteil Geifertshofen der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Trögelsberg, deutscher Name des Vysoká (Lausitzer Gebirge) (545 m), Berg im Lausitzer Gebirge, Tschechien